Sekretarz ringowy – osoba, która na Wystawach Psów Rasowych wypełnia dokumenty na ringu. Sekretarz wypełnia kartę oceny psa, wpisując w niej ocenę, lokatę, uzasadnienie oceny oraz ewentualnie uzyskane przez psa tytuły podyktowane przez sędziego.

Wystawy psów